Милчинови е български род от македонския град Прилеп.

Основател на рода е Христо Милчинов. Женен е за Захария, племенница на митрополит Методий Кусев. Те имат осем деца – Мария, Ленка, Невена, Боян, Борис, Коста, Григор и Владимир:
 Коста Милчинов (1840 - 1911), български общественик, деец на Българското възраждане в Македония. Коста има двама сина – Илия, със синове – Владимир и Боян, и Александър.
 Борис Милчинов (1873 - 1913), македоно-одрински опълченец, 5 рота на 3 одринска дружина, загинал при Деде баир в сражение със сърбите на 09 юли 1913 г.
 Боян Милчинов (1879 - 1903), български революционер от ВМОРО, четник при Христо Оклев, загинал в Никодин в сражение с турския дерибей Булиман.
 Владимир Милчинов (1879 - 1939), актьор и революционер от Македония. Негов син е актьорът от Северна Македония Илия Милчин (1918 - 2002), а внук му е Владимир Милчин.

Галерия

Родословие

Бележки